Dimbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Dimbach, Rheinland-Pfalz – kommun,

Österrike 

 Dimbach, Oberösterreich, ort och kommun,